

Onomastica
 Juliet – forma inglese del nome proprio di persona femminile Giulietta

Musica
 Juliet –  canzone/singolo dei Four Pennies del 1964
 Juliet – canzone/singolo di Robin Gibb del 1983
 Juliet – canzone/singolo degli Oak Ridge Boys del 1986
 Juliet – canzone/singolo dei Modern Talking del 2001

Pagine correlate 
Giulietta
Julia